

Agricoltura 
 Ulivi – un albero da frutto che si presume sia originario dell'Asia Minore e della Siria

Persone 
 Arianna Ulivi (1999) – cantante italiana
 Dante Ulivi (1868-1953) – pallonista italiano
 Ferruccio Ulivi (1912-2002) – critico letterario, accademico e scrittore italiano
 Giacomo Ulivi (1925-1944) – partigiano italiano
 Giotto Ulivi (1820-1892) – presbitero italiano
 Roberta Ulivi (1971) – ex calciatrice italiana 
 Roberto Ulivi (1941) – politico italiano